Тойда — топоним в Воронежской области России:

 Тойда — посёлок в Панинском районе;
 Тойда — река;
 Тойда — железнодорожная станция ЮВЖД в Панинском районе.

См. также 
 Тойда 1-я — посёлок в Панинском районе;
 Тойда 2-я — посёлок в Панинском районе;
 Тойденский — посёлок в Панинском районе;
 Верхняя Тойда — село в Аннинском районе;
 Старая Тойда — село в Аннинском районе.